Geografia: Península de Mani, península del Peloponès.
 Religió: Om mani padme hum, mantra budista i hinduista.
 Biografies:
 Carles Mani i Roig (Móra d'Ebre o Tarragona, 1866 - Barcelona, 1911), escultor català
 Mani (vers el 216 a Mardinu, Pèrsia - 277 a Gondesapur, actualment a l'Iran), profeta i predicador de l'antiga Pèrsia, fundador del maniqueisme.
 Nom romà:
 Mani (secretari), persona que controlava els afers personals de Marc Antoni a Itàlia.
 Mani Acili Balb, diversos personatges.
 Mani Acili Balb (cònsol 150 aC), magistrat romà, cònsol l'any 150 junt amb Tit Quinti Flaminí.
 Mani Acili Glabrió, diversos personatges.
 Mani Aquil·li, magistrat romà, cònsol el 129 i va culminar la guerra contra Aristònic de Pèrgam.
 Mani Aquil·li el Jove, cònsol de Roma.
 Mani Emili Lèpid, diversos personatges.
 Mani Octacili Cras, magistrat romà, cònsol el 263 aC junt amb Marc Valeri Màxim.
 Mani Papiri Cras, magistrat romà, cònsol el 441.
 Mani Pomponi Mató, magistrat romà
 Mani Rabuleu, magistrat romà membre del segon decemvirat el 450 aC.
 Mani Tul·li Llong, cònsol el 500 aC amb Servi Sulpici Camerí Cornut.
 Mani Valeri Màxim Corví Messal·la, magistrat romà, fill de Marc Valeri Màxim Corví.
 Mani Valeri Volús Màxim, primer membre de la gens Valèria que va portar el cognom Màxim.